Tchinguvo é o nome dado a um grande tambor tradicional, incumbido da transmissão de mensagens a longa distância, utilizado pelo povo Kimbundo da República de Angola.

Referências Bibliográficas

José Redinha -Instrumentos Populares de Angola, Coimbra, Portugal, 1984.

Tambores